Kai Qubad bzw. Kai Qubād steht für: 

 Kai Kobad
 Kai Kobad I.

Siehe auch:
 Kavadh I.